Чинар — топоним, а также имя и фамилия:

Топоним

Азербайджан 
 Чинар — село, Гахский район.
 Чинар — село, Джалилабадский район.
 Чинар — село, Товузский район.
 Чинар — село, Хачмазский район.
 Чинар — село, Шабранский район.
 Чинар — поселок, Шамкирский район.

Армения 
 Чинар — село, Тавушская область.

Иран 
 Чинар — сел, провинция Ардебиль.

Пакистан 
 Чинар — город, столица агентства Куррам.

Россия 
 Чинар — село в Дагестане, Дербентский район.
 Чинар — название села Чемульга (в 1945—1957 годах) в Ингушетии, Сунженский район.
 Чинар — поселок в Краснодарском крае, Туапсинский район.

Сирия 
 Чинар — армянское село, провинция Латакия.

Турция 
 Чинар — город и район.
 Чинар — село, провинция Балыкесир.
 Чинар — село, провинция Хатай.
 Чинар — село близ границы с Сирией.
 Чинар — село близ границы с Сирией.
 Чинар — село близ границы с Сирией.
 Чинар — село, провинция Ялова.

Узбекистан 
 Чинар — село, Ташкентская область.

Таджикистан 
 Чинар — село, Согдийская область, Пенджикентский район.
 Чинар — село, Вахдатский район, джамоат имени А. Абдулвосиева.

Гидроним 
 Чинар — река, приток Ахангарана.

Персоны 
 Чинар, Мехмет — генеральный консул Турецкой Республики в Санкт-Петербурге.
 Чинар, Айкут — директор Анкарского театра оперы и балета.
 Чинар, Ахмед — турецкий писатель и публицист дагестанского происхождения.
 Айсель Гурель Чинар — певица и композитор, Турция.
 Чинар, Васыф (1895—1935) — турецкий педагог, журналист, политический деятель, дипломат.
 Чинар, Девин Озгур — актёр театра и кино, Турция.
 Чинар, Йозеф — футболист, защитник, Германия.
 Чинар, Оркан — футболист, Турция.
 Чинар, Сельчук — футболист, нападающий, Германия.
 Чинар, Сафтер — председатель профсоюзов в Германии, Турция.
 Чинар, Мехмет Алим — религиозный деятель, Турция.
 Чинар, Серкан — футбольный судья, Турция.
 Чинар, Умут — футболист, полузащитник, Турция.
 Чинар, Хайретин — футболист, вратарь, Турция.
 Чинар, Шевки — футболист, полузащитник, Турция.

Названия деревьев 
 Чинар, чинара, платан восточный (Platanus orientalis) — дерево семейства платановых.

Прочее 

 «Чинар» — журнал, посвященный общетюркской литературе (2010). Издается Союзом писателей Азербайджана (Баку).
 «Чинар» — марка азербайджанского вина темно-бордового цвета с горько-сладким вкусом (Баку).
 «Чинар» — марка холодильников, выпускаемых ОАО «Бакинские Холодильники Чинар».
 «Чинар» — шоколадные конфеты, выпускаемые в Баку (с 2001 г.).
 «Чинар» — исторический роман узбекского писателя Аскара Мухтара.
 «Чинар» — стихотворение азербайджанского поэта Расула Рзы.
 «Чинар» — сборник стихов азербайджанского поэта Бахтияра Вагабзаде (1956).
 «Чинар» — стихотворение азербайджанского композитора Эмина Махмудова.

См. также 
 Чинара
 Чинарик
 Чинарова